Acomat est le nom européen de Gedik Ahmed Pacha, par corruption d'Ahmed. Surnommé Chiédik, c'est-à-dire Brèche-dent, il fut un homme d'État ottoman du , grand-vizir de Mahomet II, et l'un des plus grands guerriers de l'empire ottoman. Il enleva la Crimée aux Génois, fit une descente dans la Pouille, et repoussa les Persans. Il rendit également les plus grands services à Bajazet, fils de Mahomet ; mais, ayant blâmé un traité conclu avec les chevaliers de Rhodes, il excita la colère de ce prince, qui le fit étrangler (1482).
 Un autre Acomat était d'abord chrétien sous le nom d'Étienne et avait pour père un prince d'Esclavonie. Désespéré de se voir enlever sa fiancée par son propre père, il se retira en Turquie, s'y fit musulman, quitta son nom pour celui de Hersekli Ahmed Pacha. Il devint gendre et grand-vizir de Bajazet II. Il accompagna ce prince en Morée contre les Vénitiens, mais il fit obtenir la paix à ceux-ci et se montra toujours favorable aux Chrétiens. C'est lui qui fit permettre par le sultan à Jean Lascaris de fouiller les bibliothèques de la Grèce. Il mourut vers 1515.
 Acomat boucan (Sloanea caribaea) : un arbre des Caraïbes
 Le Saut de l'Acomat, une cascade réputée sur le territoire de la commune de Pointe-Noire en Guadeloupe.

Source 

Homonymie de patronyme